Le Buffet est un tableau de Jean Siméon Chardin.
 Le Buffet est un poème de Arthur Rimbaud.